Kückelsheim steht für:

 Kückelsheim (Adelsgeschlecht, Lüdinghausen), westfälisches Adelsgeschlecht aus Kökelsum bei Lüdinghausen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Kückelsheim (Adelsgeschlecht, Essen), westfälisches Adelsgeschlecht aus Essen-Fischlaken, Nordrhein-Westfalen

Kückelsheim ist der Familienname folgender Personen:

 Macharius von Kückelsheim, Kommendator der Johanniterkommende Duisburg von 1376 bis 1380
 Elbert von Kückelsheim († 1750), Propst des Stifts Clarholz von 1693 bis 1750

Siehe auch
 Kückelheim
 Kuchenheim